Słupia (gemeente in powiat Jędrzejowski)
 Słupia (gemeente in powiat Skierniewicki)
 Słupia (Konecka) (gemeente)
 Słupia (powiat Jędrzejowski)
 Słupia (powiat Konecki)
 Słupia (powiat Skierniewicki)